Чемпіонат Боснії і Герцеговини з футболу 2010—2011 — 17-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Боснії і Герцеговини. Титул чемпіона вперше здобув Борац.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Желєзнічар взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як переможець Кубку Боснії і Герцеговини 2010—2011.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Боснії і Герцеговини на soccerway 

2010—2011
Босніїя і Герцеговина
Босніїя і Герцеговина
2010 у спорті Боснії та Герцеговини
2011 у спорті Боснії та Герцеговини